Abbauprodukt steht für:
 bergbauliches Primärprodukt, siehe Abbauproduktion
 biologisches Transformations- oder Endprodukt, siehe Biologische Abbaubarkeit
 chemisches Zwischenprodukt, siehe Metabolit